Dipartimento di San Pedro – dipartimento dell'Argentina nella provincia di Jujuy
 Dipartimento di San Pedro –  dipartimento dell'Argentina nella provincia di Misiones
 Dipartimento di San-Pédro – dipartimento della Costa d'Avorio
 Dipartimento di San Pedro – dipartimento del Paraguay